Ю̀лиуш Кла̀йнер () е полски литературен историк и теоретик, професор, преподавател в Люблинския католически, Ягелонския, Лвовския, Варшавския университет, член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките.

Трудове 
 Studia o Słowackim (1908) – докторска дисертация
 Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. 1 – 2 (1912)
 Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1 – 4 (1919 – 1927)
 Dzieł wszystkich Słowackiego, t. 1 – 11 (1924– 1933)
 Studia z zakresu literatury i filozofii (1925)
 Zarys dziejów literatury polskiej, t. 1 – 2 (1932 – 1939)
 Mickiewicz, t. 1 – 2 (1934 – 1948)
 W kręgu Mickiewicza i Goethego (1938)
 O Krasickim i o Fredrze: dziesięć rozpraw (1956)
 Studia z zakresu teorii literatury (1956)

Бележки 

Полски литературни историци
Възпитаници на Лвовския университет
Преподаватели в Люблинския католически университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Членове на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Членове на Лвовското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Знаме на труда“
Родени в Лвов
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище